Villamalea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamalea (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Villamalea (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar